Włodzimierz Krynicki (ur. 1869) – major piechoty Wojska Polskiego
 Włodzimierz Krynicki (1885–1972) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego